strzępiec – rodzaj porostów
 strzępiec – rodzaj roślin